Youngs Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Youngs Pond (Arkansas), im Lonoke County
 Youngs Pond (Connecticut), im New Haven County
 Youngs Pond (Georgia), im Troup County
 Youngs Pond (Maine), im Hancock County
 Youngs Pond (New York), im Delaware County